est une tribu de sauropodes titanosaures connue du Crétacé supérieur de Patagonie, en Argentine.

Présentation 
Le clade a été nommé en 2007 par, Leonardo Salgado et José Bonaparte pour le « clade le moins inclusif comprenant Neuquensaurus et Saltasaurus », étant équivalent à la dénomination de Saltasaurinae par Salgado et al. (1997). Trouvé uniquement dans les sédiments du Campanien au Maastrichtien du , Salgado & Bonaparte (2007) ont décidé qu'un clade plus restrictif était nécessaire en raison de l'expansion des Saltasaurinae telle que définie pour inclure beaucoup plus de taxons qu'elle n'englobait à l'origine. Saltasaurini comprend le noyau original des Saltasaurinae : Neuquensaurus, Saltasaurus, Rocasaurus et Bonatitan, bien que certaines études excluent Bonatitan du clade.

Cladogramme 
Ci-dessous, un cladogramme de Villa et al. (2022), à partir de la description du nouveau saltasauriné Abditosaurus européen, réalisé pour montrer les relations internes des Saltasaurinae.

Cladogramme Saltasauridae

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2007
Paléontologie en Argentine